Долинка може бити:

 Долинка (Вељки Кртиш), насељено место у округу Вељки Кртиш, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Долинка (притока Турјеца), река у Словачкој, десна притока реке Турјец
 Долинка, више насељених места у Русији, Украјини, Казахстану и Пољској